

Cinema
Charity – film del 1916 diretto da Frank Powell
Charity – film del 1919 diretto da Rex Wilson
Charity – cortometraggio del 2004, diretto da Douglas Spain

Geografia
Charity – città di Pomeroon-Supenaam (Guyana)

Letteratura
Charity – romanzo di Len Deighton del 1996

Musica
Charity – singolo degli Skunk Anansie

Onomastica
Charity – nome proprio di persona inglese femminile

Altro
Charity – organizzazione caritativa